

Patronyme 
 Felix von Heijden (1890-1982), footballeur international néerlandais
 Inge van der Heijden (1999-), coureuse cycliste néerlandaise
 Jan-Arie van der Heijden (1988-), footballeur néerlandais
 
 Michiel van der Heijden (1992-), coureur cycliste néerlandais
 Milou van der Heijden (1990-), joueuse professionnelle de squash représentant les Pays-Bas

Autre 
 Bas van der Heijden, chaîne de supermarchés néerlandaise

Articles connexes